Saido Berahino (Bujumbura, 4 augustus 1993) is een Engels-Burundees voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. In de zomer van 2021 werd hij getransfereerd naar Sheffield Wednesday.

Clubcarrière 
Berahino vluchtte op tienjarige leeftijd net als Gaël Bigirimana samen met zijn moeder, broers en zussen naar Engeland vanwege een oorlog in Burundi. Een jaar later werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van West Bromwich Albion, waar hij in 2011 zijn eerste profcontract tekende. West Brom leende Berahino in zijn eerste jaren als senior uit aan Northampton Town, Brentford en Peterborough United om wedstrijdervaring op te doen.

Berahino maakte op 27 augustus 2013 een hattrick voor West Brom in de League Cup, tegen Newport County. Op 1 september 2013 debuteerde hij als invaller in het eerste team in de Premier League, tegen Swansea City.

Hij tekende in januari 2017 een contract tot 2022 bij Stoke City, dat circa €14.000.000,- voor hem betaalde aan West Bromwich Albion. Op 9 augustus 2019 kwam hij transfervrij over naar SV Zulte Waregem. Eind augustus 2021 werd hij getransfereerd naar het Engelse Sheffield Wednesday die in de League One competitie uitkomt.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Berahino vertegenwoordigde Jong Engeland in verschillende leeftijdscategorieën. Hij debuteerde in 2013 voor Engeland –21.

Erelijst 

Engels voetballer
Burundees voetballer